Ел Тестеразо има више значења:

 Ел Тестеразо (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Тестеразо (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Тестеразо, Франсиско Салазар (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тестеразо, Пануко (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику